Rakotomalala ist der Familienname von:

Jérôme Rakotomalala (1914–1975), Erzbischof von Antananarivo
Joel Rakotomalala (1929–1976), madagassischer Politiker